Роже́ Рьо (, 13 февраля 1913 — 23 апреля 1999) — французский футболист, полузащитник. Игрок сборной Франции, участник чемпионата мира—1934.

Карьера

Клубная 
Роже Рьо всю карьеру футболиста провёл в клубе «Руан». Полузащитник выступал за клуб с 1931 по 1951 годы. Начав выступления в чемпионатах Франции с „Дивизиона чести“ в сезоне 1932/33, в следующем сезоне Рьо вместе с командой дебютировал в Дивизионе 2.

По итогам сезона 1935/36 «Руан» выиграл второй дивизион и Рьо выступал в Дивизионе 1 с 1936 по 1939 год, дважды занимая с командой четвёртое место в чемпионате. Полузащитник в составе «Руана» принимал участие в первом послевоенном чемпионате Франции. В следующем сезоне «Руан» занял в чемпионате последнее место и вылетел из Дивизиона 1. Рьо продолжил выступать за команду и в Дивизионе 2. Последний матч полузащитник сыграл против «Анже» 14 октября 1951 года.

В сборной 
Роже Рьо сыграл первый матч за сборную Франции 12 февраля 1933 года (товарищеский со сборной Австрии)
.
В товарищеском матче со сборной Германии, сыгранном 19 марта 1933 года, полузащитник забил первый в карьере гол за сборную и сделал голевую передачу на Рене Жерара. 15 апреля 1934 года Рьо принял участие в единственном для сборной Франции отборочном матче чемпионата мира 1934 против Люксембурга
.
Роже Рьо попал в заявку сборной на чемпионат мира, и сыграл в единственном для команды матче на турнире против сборной Австрии
. 
В последний раз полузащитник защищал цвета национальной сборной 21 марта 1937 года в товарищеском матче со сборной Германии
.
Всего Рьо сыграл за «трёхцветных» 18 матчей и забил 4 гола.

Статистика 

Итого: 18 матчей, 4 гола; 6 побед, 2 ничьи, 10 поражений.

Семья 
Сын Роже Рьо Патрис также профессиональный футболист. Он играл на позиции защитника за «Руан», «Нант», «Ренн» и сборную Франции, в составе которой был участником чемпионата мира—1978.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 Профиль на сайте Pari-et-gagne.com
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Руан»